Municipio de Kandiyohi puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kandiyohi (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burke.
 Municipio de Kandiyohi (condado de Kandiyohi, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kandiyohi.